Бобокало́нов, также Бабакалонов () — таджикская фамилия. Известные носители:

 Бобокалонов, Зариф Таирович (1970—2017) — начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан (2014—2015).
 Бобокалонов, Пулат (1899 — 1950-е годы) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов, Герой Социалистического Труда (1948).
 Бобокалонов, Шариф (1910—1999) — таджикский композитор, дирижёр и педагог.